John Hunter se poate referi la:
 John Hunter, (1728-1793), chirurg și anatomist,
 John Hunter (1737-1821), guvernator al Nouvelle-Galles-du-Sud,
 John Hunter (1732-1802), om politic american,
 John Hunter, om politic canadian,
 John Hunter (1932-2005), arhitect britanic,
John A. Hunter (1887–1963), vânător profesionist britanic în Africa și autor a mai multor cărți despre vânătoare,
 John E. Hunter, psiholog și statistician american.